Pedro Herrera puede referirse aː
 Pedro Herrera (n/d), político y funcionario de la provincia de San Luis del siglo XIX.
 Pedro Herrera Camarero (1909-1969), anarcosindicalista español.
 Pedro Herrera Sancristóbal (1959), exfutbolista español.